12 (American Song Book) је студијски албум италијанске певачице Мине. Албум је издат 4. децембра 2012. за издавачку кућу .

Списак пјесама

Позиције на листама

Недељне листе

Годишње листе

Сертификације и продаја

Референце 

Албуми 2012.
Албуми Мине